La 69ª edizione della NHK Cup è un torneo professionistico di go che si disputa dal 4 aprile 2021. Nella NHK Cup, a differenza di altri titoli giapponesi, il vincitore della precedente edizione non gioca solo la finale, ma passa automaticamente il primo turno a eliminazione diretta.

Svolgimento 
NHK Cup 68
Il torneo è disputato da 50 professionisti giapponesi; 14 sono teste di serie, e accedono direttamente al secondo turno, tra questi ci sono il vincitore dell'edizione precedente, Ichiriki Ryo NHK, che accede alla parte alta del tabellone, e il finalista dell'edizione precedente, Yu Zhengqi 8d, che accede alla parte bassa del tabellone.

Collegamenti esterni 
 69th NHK Cup

Competizioni di go giapponesi